Ка́кела (, ) — фамилия (исходно финская?).

Известные носители:
 Какела, Джени — американская кёрлингистка.
 Какела, Кайл (род. 1993) — американский кёрлингист, сын Кевина.
 Какела, Кевин (род. 1960) — американский кёрлингист.